Susan Black peut faire référence à :

  (1944-), historienne américaine ;
 Susan Margaret Black, (1961-), anthropologue écossaise ;
 Susan Elizabeth Black (1962-), informaticienne anglaise ;
  (1943-), juge américaine ;
 Susan Black, autre nom de l'actrice  (1936-2020).

Voir aussi